Koronczarka - kobieta wykonująca koronki
 Koronczarka – obraz Jana Vermeera
 Koronczarka – film z 1977 roku
 Koronczarka – powieść Pascal Laine